Bala Kəngərli – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Bala Kəngərli – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian